Malin Nilsson kan avse:

Malin Berghagen (född 1966) – skådespelare, har återtagit flicknamnet Berghagen
Malin Härenstam (född 1973) – journalist och informatör, hette ursprungligen Nilsson
Malin Nilsson (trollkonstnär)
Malin Nilsson (sångerska), mottagare av Jenny Lind-stipendiet 2006
Malin Nilsson (simmare) (född 1973)
Malin Nilsson (författare)